

Daber, oggi Dobra – città nel voivodato della Pomerania Occidentale
 Daber, oggi Dobra – comune nel voivodato della Pomerania Occidentale